Ночной прибой:

 Ночной прибой — рассказ в жанре хоррор американского писателя Стивена Кинга, написанный в 1974 году.
 Ночной прибой — короткометражный американский фантастический фильм ужасов 2002 года режиссёра Питера Салливана